Partit Unionista de l'Ulster, partit polític d'Irlanda del Nord
 Puu també és el nom popular de diversos crustacis que viuen als dipòsits de posidònia i s'utilitzen com a esquer